(1976-), dramaturge et auteur dramatique suisse ;
 Arnold H. Beyeler (1964-), entraîneur dans la Major League Baseball américaine ;
  (1967-), actrice suisse ;

 Ernst Beyeler (1921-2010), galeriste, marchand d'art et collectionneur d'art suisse ;
  (1922, Bâle - 2008), galeriste et collectionneur d'art suisse ; une femme de Ernst ;
 la fondation Beyeler, institution culturelle suisse de droit privé située à Riehen, fondée par Ernst et Hildy ;

  (1952-), procureur fédéral suisse (PLR) ;
  (1965-), joueur de cricket de Nouvelle-Zélande ;
  (1985-), jeu de tir sportif suisse ;
  (1926-), skieur de fond suisse ;
 Peter C. Beyeler (1945-), homme politique suisse (PLR) ;
  (1982-), tireur sportif suisse.

Patronyme suisse
Patronyme allemand